Due unità della Royal Australian Navy hanno portato il nome di HMAS Warramunga:

 – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1942 e radiato nel 1959
 – fregata della classe ANZAC, varata nel 1998 e ancora in servizio attivo